Денілсон () — португальське ім'я.
 Денілсон Кустодіо Мачадо (1943), бразильський футболіст, учасник ЧС-1966.
 Денілсон Мартінс Насіменто (1976), бразильський футболіст.
 Денілсон де Олівейра Араужо (1977), бразильський футболіст, чемпіон світу 2002 року.
 Денілсон Перейра Невес (1988), бразильський футболіст, гравець лондонського «Арсеналу» (2006–2013).